Ранчо ел Ринкон има више значења:

 Ранчо ел Ринкон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Ринкон (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Ринкон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Ринкон (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Ринкон (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику